Comstock Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Comstock Knoll (Connecticut)	
 Comstock Knoll (New York)